Le nom Canaan peut désigner :
dans le récit biblique :
Canaan, fils de Cham et petit-fils de Noé,
le pays de Canaan, une expression biblique désignant la région du Proche-Orient située entre la Phénicie et le Jourdain, également appelée la région de Canaan  ;
Canaan, fils de Noé (uniquement en Islam, mort par noyade dans le déluge).

Toponyme 
En géographie, il fait référence à une région :
  Canaan (région) ;

ainsi qu'à différentes villes :
 Canaan, ville du Connecticut, États-Unis ;
 Canaan, ville de l'État de New York, États-Unis ;
 Canaan, ville américaine dans le Maine ;
 Canaan, ville du New Hampshire ;
 Canaan, ville du Vermont ;
 Canaan, ville de Trinité-et-Tobago ;
 New Canaan, ville du Connecticut, États-Unis.

Patronyme 
Tawfiq Canaan (1882-1964), médecin et un pionnier dans le domaine de la médecine en Palestine.

 Ami Canaan Mann (née en 1969), réalisatrice, scénariste et productrice américaine.

Isaiah Canaan (né en 1991), joueur américain de basket-ball.

Autres 
 Le chien de Canaan, une race de chien originaire de Palestine.
 Canaan, un groupe de musique italien.
 Canaan, un anime japonais créé en 2009 par le studio P.A. Works.
 Le patois de Canaan, qui désigne le langage particulier des prédicateurs évangéliques (ou ironiquement celui des théologiens catholiques).
Canaan